14. Sinfonie steht für:

 14. Sinfonie (Haydn)
 14. Sinfonie (Mjaskowski)
 14. Sinfonie (Mozart)
 14. Sinfonie (Schostakowitsch)

Siehe auch:
 Liste von Sinfonien